Kieß ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Kieß (1914–1970), deutscher Parteifunktionär (SED)
 Paul Kieß (1894–1941), deutscher Jurist und Politiker (SPD)